Monnerjahn ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert Monnerjahn (1922–1997), deutscher Philosophiehistoriker
 Rudolf Monnerjahn (1934–2021), deutscher Rechtsanwalt, Notar und Politiker
 Rolf Monnerjahn (* 1942), deutscher Lehrer, didaktischer Autor und E-Learning-Pionier.